Conduit (von lat. , ‚leiten‘, ‚führen‘) steht für:

 Conduit (Kapitalmarkt), eine Finanzierungs-/Refinanzierungsstruktur im Zusammenhang mit Verbriefungstransaktionen
 Conduit (Medizin), ein medizinisch angelegtes künstliches oder biologisches Rohr mit verschiedenen Funktionen, siehe Urostoma #Conduit
 Conduit (Software), Hilfsprogramm zur Datensynchronisierung
 Conduit (GNOME), Hilfsprogramm speziell für die Desktop-Umgebung GNOME

 The Conduit, Ego-Shooter für Wii

 Conduit-Virus, eine Browser-Hijacking-Malware, siehe Browser-Hijacker #Verbreitung